Addison puede estar haciendo referencia a:

Lugares
 Addison, un pueblo en el estado de Alabama (Estados Unidos).
 Addison, un pueblo en el estado de Nueva York (Estados Unidos).
 Addison, una villa en el estado de Nueva York (Estados Unidos).
 Addison, un pueblo en el estado de Texas (Estados Unidos).
 Condado de Addison, Vermont (Estados Unidos).

Personas
 Joseph Addison, escritor y político inglés.
 Addison Alves de Oliveira, futbolista hispano brasileño.
 Addison Brown, abogado y juez estadounidense.
 Addison Emery Verrill, zoólogo estadounidense.
 Ernest Addison Moody (1903-1975), filósofo, medievalista y lógico estadounidense. 
 Thomas Addison, médico británico.

Otros
 La enfermedad de Addison, causada por una deficiencia hormonal.
 Addison Forbes Montgomery, personaje ficticio de televisión.
Adisson es el nombre en México de la serie Private Practice.